Kollek steht für:

 Nina Kolleck (* 1981) deutsche Universitäts-Professorin und Bildungsforscherin

 Kolleck (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich